
Эдуа́рд Шюре́ (; 21 января 1841 в Страсбурге — 7 апреля 1929, Париж) — французский писатель из Эльзаса, философ и музыковед, автор романов, пьес, исторических, поэтических и философских сочинений. Он известен, прежде всего, благодаря своей работе «Великие посвящённые» (), которая была переведена на многие языки, включая русский (1914).

Биография 
Эдуард Шюре родился 21 января 1841 года в Страсбурге, в протестантской семье. После смерти своих родителей он воспитывался в семье преподавателя истории в гимназии Жана Штурма до двадцатилетнего возраста. Затем, Эдуард поступил на юридический факультет, в угоду его деду по материнской линии, который являлся деканом, но эта дисциплина стала казаться ему скучной; он проводит большую часть свободного времени на факультете искусств, где с пониманием относится к молодёжи, интересующейся литературой и искусством. Среди них его друг музыкант Виктор Несслер, на сестре которого, Матильде, он женился, а также историк Рудольф Рейсс. 

Одновременно с завершением изучения права, Эдуард решил посвятить себя поэзии. Получив юридическое образование, он изучал и философию. После смерти своего деда, Эдуард Шюре унаследовал достаточно, чтобы жить за счёт аренды его имущества и заниматься тем, чем ему заблагорассудится. Вскоре он отказался от юридической деятельности, полностью уйдя в литературное творчество.

В круг общения Эдуарда Шюре входили Маргарита Альбани Миньяти (; 1831 — 1887) — памяти которой посвящена наиболее его известная сегодня работа «Великие посвящённые», — бывшая приёмной дочерью сэра Фредерика Адама () и прославившаяся своим интернациональным салоном во Флоренции в 1860 — 1887 годы; а также композитор Рихард Вагнер и философ Рудольф Штейнер.

Творчество 
Его раннее сочинение «Histoire du Lied» (1868) познакомило французских читателей с целым рядом образцов новой немецкой поэзии.

Написал несколько романов («L’ange et la Sphinge», 1897; «Le double», 1899), стихотворный сборник «La vie mystique» / "Жизнь мистическая" (1893), ряд сочинений, относящихся к музыке и её представителям: «Le drame musical. Richard Wagner, son oeuvre et son idée» (1895), «Histoire du drame musical», «Souvenirs sur Richard Wagner» (1900).

Оригинальный характер носит его сочинение, затрагивающее историю религий — «Les grands initiés» / "Великие посвященные"  (1889; Кришна, Гермес, Орфей, Пифагор и др.). Эльзасским, бретонским и другим легендам посвящена его книга «Les grandes légendes de France» (1921).

Пьесы Шюре под общим заглавием «Théâtre de l’âme», («Les enfants de Lucifer», 1900; «La soeur Gardienne», 1900; и др.), вышли в свет в 1900 — 1902 годах. Достаточно малосценичные, но проникнутые философским духом и очень своеобразные по форме, должны, по мысли Шюре, быть образцами нового репертуара, «театра будущего», который, как он доказывает в своем предисловии, будет распадаться на три отдела: 

1. театр чисто народный, общедоступный; 

2. театр боевой, тенденциозный, гражданский; 

3. театр мечты или души, носящий идеальную, общечеловеческую и философскую окраску. Пьесы Шюре в сочувственных критических отзывах сравнивались с драмами Метерлинка и Аннунцио.

Примечания

Литература

Список произведений

Библиография 
 

Писатели Франции
Философы Франции